Евгений Артемьев:
 Артемьев, Евгений Александрович (1937—1986) — советский токарь, Герой Социалистического Труда (1976).
 Артемьев, Евгений Иванович (1912—1992) — инженер-конструктор, депутат Верховного Совета СССР 3-го и 4-го созывов (1950—1958).